20 – liczba naturalna
 20 – rok naszej ery
 20 – rok przed naszą erą

Literatura 
 XX – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 20 – album kompilacyjny hiszpańskiej piosenkarki Pastory Soler
 20 – album studyjny niemieckiego zespołu No Angels
 Dwadzieścia – album DVD Pidżamy Porno

Inne 
 20 (Massalia) – planetoida

Zobacz też